Steinicht bezeichnet:
 Steinicht, Flusstal der Weißen Elster im mittleren Vogtland in Westsachsen und zum kleinen Teil in Ostthüringen
 Steinicht (Landkreis Greiz), ein Naturschutzgebiet im Landkreis Greiz, Thüringen
 Steinicht (Vogtlandkreis), ein Naturschutzgebiet im Vogtlandkreis, Sachsen
Siehe auch:
 Steinigt